

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Бег 400 м с барьерами, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 13—15.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

30 участников разбиты на 4 забега по 6—8 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в полуфинал.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Бег с барьерами на Олимпийских играх